Celestina (mineral), mineral de la classe dels sulfats
 La Celestina, novel·la de Fernando de Rojas
 Catalanitat de La Celestina, estudi de García-Valdecasas i Jordi Bilbeny